Prosto – polska wytwórnia muzyczna
 Prosto – album Kultu
 Prosto – singel Kultu

Zobacz też